Oblężenie Tulonu (1707)
 Oblężenie Tulonu (1793)